Příjmení Wiggins nosí více významných osobností:

 Bradley Wiggins (* 1980) – britský cyklista
 Charles E. Wiggins (1927–2000) – americký politik
 Myra Albert Wiggins (1869–1956) – americká malířka a fotografka